

Населені пункти та їхні частини
 Зьрудла — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зьрудла — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зьрудла — село в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Зьрудла — частина села Ґашин у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Зьрудла — частина села Сенсув у гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Зьрудла — частина села Явор у гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Зьрудла — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Зьрудла — частина села Шидловець у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Зьрудла — частина села Ходачув у гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Зьрудла — частина села Лаґевники в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зьрудла — частина села Злота в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зьрудла — колонія в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки